Maseko ist der Familienname folgender Personen:

 Andries Maseko (1955–2013), südafrikanischer Fußballspieler
 Thulani Maseko (1970–2023), eswatinischer Rechtsanwalt und Menschenrechtsaktivist
 Zola Maseko (* 1967), südafrikanischer Filmemacher